Changé (Mayenne), municipi francès a la regió del País del Loira.
 Changé (Sarthe), municipi francès a la regió del País del Loira.

Vegeu també:
 Change